Земля — третя від Сонця планета Сонячної системи, домівка людства;
 земля — ґрунт, родючий верхній шар літосфери;
 земля — частина назви деяких мінералів;
 земля — природний об'єкт і природний ресурс; земельна ділянка;
 земля — провідник, потенціал якого умовно приймається за нуль;

Адміністративна одиниця  
 земля — адміністративна одиниця Австрії.
 земля — адміністративна одиниця Німеччини.
 земля — адміністративна одиниця Української Народної Республіки.

Міфологія 
 Земля — інша назва Геї, грецької богині Землі.

Інше 
 Земля — літера у слов'янському алфавіті;
 Земля — повість Ольги Кобилянської;
 Земля — назва декількох кінофільмів;
 Земля — студійний альбом гурту Океан Ельзи.